Kasing ist der Name folgender Orte:

 Kasing (Kösching), Ortsteil von Kösching, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Kasing (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich